

Населені пункти 
 Теулада (Італія) — муніципалітет в Італії, у регіоні Сардинія, провінція Кальярі.
 Теулада (Аліканте) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Валенсія, у провінції Аліканте.

Географічні точки 
 Теулада (мис) — мис, розташований на Сардинії. Найпівденніша точка острову Сардинія, Італія, кінцева частина півострова Корте-Арресі, на території муніципалітету Теулада.